Lodo – negozio giuridico con cui si conclude un arbitrato
 Lodo – EP di Lo Stato Sociale del 2021
 Francesca Lodo – showgirl italiana

Diritto 
Lodo Alfano
Lodo Baldini
Lodo De Gasperi
Lodo Mondadori
Lodo Pasquale
Lodo Petrucci
Lodo Retequattro
Lodo Schifani